Goeroe Granth Sahib of Adi Granth, het heilige boek van de sikhs
Harmandir Sahib of Hari Mandir, tempel in Amritsar, het belangrijkste heiligdom voor sikhs
Fatehgarh Sahib (district), een district van de Indiase  staat Punjab

Personen
Anna Sahib (Shrinivasrao Parashuram), Radja van Aundh (1848 - 1901)
Appa Sahib (Parshuram Rao Pant), Premier van Aund (1944 - 1948)
Bala Sahib (Bhavanrao Shrinivas), Radja van Aundh (1909 - 1947)
Bhau Sahib (*1890 -)
Dada Sahib (Parashuramrao Shrinivas), Radja van Aundh (1901 - 1905)
Nana Sahib (oproerleider), oproerleider tijdens de Muiterij van Sepoy in India in 1857
Nana Sahib (radja) (Gopalkrishnarao Parashuram), Radja van Aundh (1905 - 1909)